Prondzynski steht für:
 Prondzynski (Adelsgeschlecht), pommersch-kaschubisches Adelsgeschlecht

Prondzynski ist der Familienname folgender Personen:

 Cezary Obracht-Prondzyński (1966), polnischer Soziologe, Anthropologe und Historiker
 Franz Theodor von Prondzinski (1785–1852), deutscher Generalleutnant

 Georg von Prondzynski (1881–1964), deutscher Generalleutnant 
 Hans von Prondzynski (1877–1958), deutscher Pilot 
 Wilhelmine von Prondzynsky, Geburtsname von Wilhelmine Dierschke (1838–1909), deutsche Schriftstellerin